Le sigle TLG peut désigner :

 Thesaurus Linguae Graecae, une base de données de la littérature grecque ancienne ;
 The Last Guardian, un jeu vidéo d'action-aventure.